Храм Спаса Нерукотворного Образа — православный храм в селе Кукобой Первомайского района Ярославской области.

История 
Храм построен за неполных четыре года местными мастерами на деньги купца Ивана Агаповича Воронина.

Уроженец деревни Рябинки (расположена в 2 км от села Кукобой), Воронин уехал в Санкт-Петербург, где стал руководителем акционерного общества по проектированию и строительству храмов и разбогател. В знак благодарной памяти о родных местах он предложил жителям выбрать один из двух вариантов: строительство в Кукобое храма или прокладку железной дороги от села Кукобой до города Пошехонье. Жители единодушно выбрали храм, несмотря на то, что в то время в селе действовала церковь Успения Божией Матери (построена в 1836 году в стиле барокко, не сохранилась). 

Проект храма Иван Воронин заказал архитектору Василию Косякову, известному ему постройкой церкви Богоявления на Гутуевском острове (Санкт-Петербург). Храм был заложен в 1909 году и стоил купцу огромной по тем временам суммы — 1 000 000 рублей. Специально для строительства был построен небольшой кирпичный завод. Белый облицовочный кирпич для стен и бюрюзовый для колоколен доставлялся из Финляндии.

В начале 1912 года строительство храма было завершено. В мае храм был освящён епископом ярославским и ростовским Тихоном, будущим Патриархом Московским и Всея Руси.

Сразу после революции храм был закрыт, а в 1930-е годы кресты и колокола были сорваны, роспись, резной иконостас и иконы варварски уничтожены. Помещения храма использовались как склад, а в подвале была устроена тюрьма.

В 1989 году храм был возвращён верующим. На сегодняшний день из-за отсутствия средств реставрационные работы приостановлены.

Архитектура 
Крестово-купольный четырёхстолпный трёхапсидный храм, квадратный в плане, на подклете. Храм пятиглавый, центральный барабан — световой, а боковые — глухие. Тонкие барабаны венчаются луковичными главами.

С запада к основному объёму примыкает шатровая колокольня, фланкируемая пониженными объёмами, завершёнными шатрами на гранёных барабанах С востока храм имеет алтарь с тремя апсидами, центральная из которых окружена обходной крытой галереей. Храм имеет три крыльца: западное, главное расположено на основной оси запад-восток, боковые (северное и южное) — смещены к западу. На северном и южном фасаде в центральных ризалитах расположены арочные витражные окна (размер этих окон, а также витражи обнаруживают влияние модерна).

В декоре храма преобладает профилированные кокошники разной формы. На колокольне они килевидные, а на боковых объёмах — полуциркульные. Мотив кокошников обыгрывается и завершениями ризалитов боковых фасадов. Кроме этого, храм украшен ширинками, филёнками аркатурно-колончатыми поясами и зубчиками. Крыльца и арочные окна украшены гирьками.

Основной объём храма облицован светлым облицовочным кирпичом, а шатры — бирюзовым. Многоцветные изразцовые ленты охватывают верхнюю часть стен собора, скаты завершений крылец и ниши северного и южного фасада.

Внутреннее убранство 
Главный престол освещён в честь Спаса Нерукотворного Образа, северный — Николая Чудотворца, южный — Казанской Божией Матери. Оригинальный иконостас не сохранился. По определению Е. И. Кириченко, это был иконостас «киотного» типа (такой же как в церкви Богоявления на Гутуевском острове, Казанском соборе в Даниловском монастыре и церкви Божией Матери Неопалимая Купина при Артиллерийском полигоне).

К высокой солее и к вратам трёх престолов ведут лестницы, что также является характерной чертой построек Косякова.

В северо-западном объёме помещена крещальня, в юго-западном — лестница на хоры, устроенные на западе, над входом в храм. Хоры скрадывают сдвинутые к стенам западные столпы, в то время как восточные были скрыты иконостасом. Таким образом, храм создаёт впечатление бесстолпного.

Галерея

Примечания

Источники 
 А. Л. Храм в селе Кукобой // Глаголы жизни. — 1991. — № 1. — С. 12.
 Кириченко Е. И. Архитектор Василий Косяков. — М.: БуксМарт, 2016. — 351 с.
 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. — М.: Совпадение, 2000. — 414 с.
 Проект Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России

Ссылки 
 Фотографии храма в Народном каталоге православной архитектуры
 Элементы внутреннего убранства

Храмы, заложенные в 1909 году
Здания и сооружения, заложенные в 1909 году в России
Храмы, построенные в 1912 году в России
Храмы Ярославской области
Кукобой
Постройки Василия Косякова
Кукобой
Первомайский район Ярославской области
1912 год в Ярославской области